Robert Clarke (1777-1837) -- politico statunitense di New York
Robert Clarke (1920-2005) – attore statunitense
Robert Clarke (n. 1970) – attore canadese
Robert Clarke (n. 1987) – attore statunitense